Jméno a příjmení František Dohnal se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Dohnal (kněz) (1876–1956) – český římskokatolický kněz, básník, esejista, literární kritik, překladatel, dramatik a redaktor
 František Dohnal (politik) (1960–2013) – český politik a v letech 2005 až 2012 prezident Nejvyššího kontrolního úřadu